Садиков — поширене прізвище серед тюркських народів (татар, башкирів, казахів, киргизів, узбеків). Відомі носії:

 Садиков Ботабай (1916–1992) — Герой Радянського Союзу (1943).
 Садиков Олександр Валерійович (* 1964) — український політик, голова Миколаївської обласної державної адміністрації (2005–2007).
 Садиков Самат (1920–1945) — Герой Радянського Союзу (1945, посмертно).
 Садиков Тургунбай (* 1935) — киргизький скульптор-монументаліст, народний художник СРСР, народний художник Киргизької РСР.
 Садиков Фагім Беніяминович (1928–1998) — філософ, доктор філософських наук (1973), заслужений діяч науки БАРСР (1977).
 Садиков Союн Касумович (1960) — радянський спортсмен та російський політичний діяч.
Садикова:
 Садикова Мукарама Хафизівна (* 1931) — письменниця, драматург, Заслужений працівник культури БАРСР.
 Садикова Сара Гарифівна (1906–1986) — радянська татарська композиторка, актриса, співачка.

Татарські прізвища
Башкирські прізвища
Казахські прізвища
Киргизькі прізвища
Узбецькі прізвища